Niemcy, Bawaria:
 Wspólnota administracyjna Velden – w powiecie Landshut
 Wspólnota administracyjna Velden – w powiecie Norymberga
 Zobacz też:
 Velden